Anime del Purgatorio (o Le anime purganti) – dipinto di Giuseppe Bazzani
 Chiesa delle Anime Purganti – chiesa di Fasano
 Chiesa delle Anime Purganti – chiesa di Barcellona Pozzo di Gotto
 Messa delle Anime del Purgatorio – tradizione di Massaquano

Pagine correlate 
 Chiesa del Purgatorio